Ши́ри Маймо́н (; род. 17 мая 1981) — израильская певица и актриса, карьера которой началась после того как она заняла второе место в израильском телевизионном шоу «Кохав Нолад» («Родилась звезда» — израильская версия российской Фабрики звёзд), после чего она представила Израиль на Евровидении 2005 в Киеве.

Биография 
Шири родилась в городе Хайфа, Израиль, а выросла в посёлке Кирьят-Хаим. Её мать — марокканская еврейка, а отец — тунисский еврей. Впервые на сцене Шири выступила в 10 лет на одном из детских конкурсов. Позднее она участвовала в съёмках музыкального видео группы «Типекс», а после этого полтора года она проработала певицей и барменом в одном из ночных клубов Эйлата.

Евровидение 
В 2005 году Шири приняла участие в израильском отборочном конкурсе для Евровидения, где она победила, набрав 116 баллов из 120 возможных, после чего поехала в Киев с песней «Хашекет Ше-ниш’ар», исполненной наполовину на иврите, наполовину на английском. После голосования, певица набрала 154 балла и заняла четвёртое место, отстав от третьего всего на 4 балла.

В сентябре 2005 Шири выпустила свой первый альбом, продажи которого достигли 20000 экземпляров. С марта 2006 года Шири снималась в телесериале Еладот Раот (Плохие девчонки) на израильском музыкальном канале 24, где она сыграла роль талантливой певицы, которая пытается заниматься творческой деятельностью и параллельно помогает своему брату-наркоману.

Музыка 
В декабре 2006 Шири начала работу над двумя новыми альбомами — англоязычным для международной аудитории, а также вторым ивритоязычным альбомом. В конце 2007 — начале 2008 года певица приезжала с гастролями в русскоязычный Бруклин, где выступала перед еврейской аудиторией.

В начале ноября 2008 выступила на сцене церемонии MTV EMA 2008 c композицией Now That You’re Gone.

Шири была наставником программы X Factor Israel, израильской версии программы Фактор А и Главная сцена, где в первом сезоне её подопечная Роуз Фостанез выиграла этот проект.

Композиции

Ссылки 
 Official website/ Официальный сайт Шири Маймон
 Israeli website/ Официальный израильский сайт Шири Маймон
 Израиль на конкурсе песни Евровидение 2005

Ритм-энд-блюзовые исполнители Израиля
Певцы и певицы в жанре соул
Участники «Евровидения-2005»
Представители Израиля на «Евровидении»